Heidi Zacher – sciatrice freestyle ed ex sciatrice alpina tedesca
 Julius Zacher – filologo e germanista tedesco
 Rolf Zacher – intrattenitore, attore, doppiatore e musicista tedesco